Municipio de Maxwell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Maxwell (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Maxwell (condado de Lac qui Parle, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.